

Politica 
 Peter Müller (1873-1934) – politico tedesco
 Peter Müller (1910-1965) – politico svizzero
 Peter Müller (1916-2005) – politico tedesco
 Peter-Heinz Müller-Link (1921-2009) – politico tedesco
 Peter Müller (1955) – politico tedesco

Spettacolo 
 Peter Müller (1967) – musicista tedesco
 Peter Müller  – truccatore

Sport 
 Petermax Müller (1912-2002) – pilota automobilistico tedesco
 Peter Müller (1927-1992) – pugile tedesco
 Peter Müller (1928) – pugile svizzero
 Peter Müller (1946) – calciatore tedesco
 Peter Müller (1948) – calciatore tedesco
 Peter Müller (1949) – calciatore tedesco
 Peter Müller (1957) – sciatore alpino svizzero
 Peter Müller (1965) – canoista tedesco
 Peter Müller (1969) – calciatore tedesco
 Peter Müller (1973) – scacchista tedesco

Altro 
 Peter-Christian Müller-Graff (1945) – storico del diritto tedesco

Pagine correlate
Peter Mueller
Peter Møller